Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1998/99 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1998/99 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 152 Spieler ein, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Dům armády Prag und TJ Nová Huť Ostrava kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Sokol Kolín die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 16.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Vigen Mirumian (ŠK Infinity Pardubice) und Petr Jirovský (ŠK DP Mladí Prag) mit jeweils 8,5 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte erreichten Richard Biolek (A64 MILO Olomouc), Jan Votava (ŠK Infinity Pardubice), Robert Cvek und Miloš Jirovský (beide ŠK Dům armády Prag), wobei Biolek zehn Partien spielte, die übrigen Genannten je elf. Ivan Břečka (TJ Nová Huť Ostrava) gewann seine beiden Partien und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; ARM = Armenien, AUS = Australien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, ISL = Island, LAT = Lettland, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

ŠK Dům armády Prag

ŠK Infinity Pardubice

ŠK H.Fuchs Ostrava

TJ Nová Huť Ostrava

A64 MILO Olomouc

ŠK Sokol Vyšehrad

ŠK Sokol Kolín

ŠK Zlín

ŠK DP Mladí Prag

TJ TŽ Třinec

TJ Transporta Chrudim

TJ Bohemians Prag

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1998
Schach 1999